Hørup Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hørup Kirke (Kjellerup) – en kirke i Hørup Sogn i Silkeborg Kommune
 Hørup Kirke (Als) – en kirke i Hørup Sogn i Sønderborg Kommune